Шариф Камалович Хайруллаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1936 году. Член КПСС с 1963 года.

С 1960 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1960—1993 гг. — подручный сталевар, мастер, начальник смены, заместитель начальника мартеновского цеха, начальник центральной заводской лаборатории, заместитель директора Узбекского металлургического завода, первый секретарь Бекабадского горкома партии, председатель Бухарского облисполкома, советский и партийный работник в Бухарской области, председатель Бухарского горисполкома, председатель Бухарского облсовпрофа.

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 8-9-го и 11-12-го созывов.

Делегат XXIV и XXV съездов КПСС. 

Живёт в Узбекистане.

Литература 
 Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР: Девятый созыв. (Краткие биографические сведения). — Т.: Узбекистон, 1976. — С. 120.

Председатели Бухарского облисполкома
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 12-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва
Председатели городских исполкомов Узбекской ССР